Mistrzostwa Świata w Snookerze 1978 (ang. 1978 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1977/1978, rozegrany w dniach 17–29 kwietnia 1978 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Anglik John Spencer przegrał w meczu pierwszej rundy z reprezentantem Republiki Południowej Afryki Perrie Mansem 8-13.

Mistrzostwa wygrał Walijczyk Ray Reardon, który w meczu finałowym pokonał reprezentanta Republiki Południowej Afryki Perrie Mansa 25–18.

Nagrody 

 Zwycięzca: L7 500

 Łączna pula nagród: L24 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Obrońca tytułu John Spencer został pierwszym zawodnikiem, którego objęła "klątwa Crucible". w wyniku czego przegrał 8–13 w meczu przeciwko Perrie Mansowi w pierwszej rundzie turnieju.
 Ray Reardon wygrywając tegoroczną edycję snookerowych Mistrzostw Świata stał się najstarszym Mistrzem Świata (miał wtedy 45 lat i 203 dni). Fred Davis, zaś dochodząc do półfinału stał się najstarszym półfinalistą Mistrzostw Świata (miał wtedy 64 lata i 8 miesięcy).
 Finał mistrzostw sędziował John Williams.
 Podczas turnieju wbito siedem breaków stupunktowych. Najwyższy break w wysokości 138 punktów wbity został przez Anglika Johna Spencera.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1978 w sporcie
1978 w Wielkiej Brytanii